Con La vendetta del ragno nero ci si può riferire a:

La vendetta del ragno nero (Earth vs. the Spider) – film diretto da Bert I. Gordon (1958)
La vendetta del ragno nero (Earth vs. the Spider) – film TV diretto da Scott Ziehl (2001)